

Малдикаси — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Малдикаси — присілок, Канаський район, Чувашія
 Малдикаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Малди-Пітікаси